Сукіль — село в Долинському районі Івано-Франківської області
 Сукіль — річка в межах Долинського району Івано-Франківської області та Стрийського району Львівської області, ліва притока Свічі (сточище Дністра)